Булгак

Топоним 
 Булгак — селение, включённое в 1948 году в состав Ильинки в Сакском районе Крыма.
 Булхак (Булгак) — село в Рышканском районе Молдавии.
 Булхак (Булгак) — село в Унгенском районе Молдавии.